Вятское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Советского района Марий Эл Российской Федерации. Административный центр поселения — село Вятское.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года № 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл».

В 2009 году в состав Вятского сельского поселения были включены 9 населённых пунктов (село Орша, деревни Березята, Вершинята, Захарята, Кордемучаш, Лаксола, Мари-Орша, Нурмучаш, Ожиганово), ранее входившие в состав упразднённого Оршинского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 села и 20 деревень:

Примечания 

Муниципальные образования Советского района Марий Эл
Сельские поселения Марий Эл